Asbecke heißen folgende Gewässer:
 Asbecke (Schattbach), Zufluss des Schattbachs in Bochum
 Aspecke (Lenne), Zufluss des Grünen Bachs in Iserlohn